José Canseco – ex giocatore di baseball cubano naturalizzato statunitense
 Mario Hermoso Canseco – calciatore spagnolo
 Quico Canseco – politico statunitense

Pagine correlate 
 Diez Canseco